Asnières kan syfta på:

 Asnières, Eure, fransk kommun i departementet Eure 
 Asnières, Jura, tidigare fransk kommun i departementet Jura, nu en del av Rothonay
 Asnières, Vienne, tidigare fransk kommun i departementet Vienne, nu en del av Monthoiron
 Asnières-en-Bessin, fransk kommun i departementet Calvados
 Asnières-en-Montagne, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Asnières-en-Poitou, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres
 Asnières-la-Giraud, fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Asnières-lès-Dijon, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Asnières-sous-Bois, fransk kommun i departementet Yonne
 Asnières-sur-Blour, fransk kommun i departementet Vienne
 Asnières-sur-Nouère, fransk kommun i departementet Charente
 Asnières-sur-Oise, fransk kommun i departementet Val-d'Oise
 Asnières-sur-Saône, fransk kommun i departementet Ain
 Asnières-sur-Seine, fransk kommun i departementet Hauts-de-Seine
 Asnières-sur-Vègre, fransk kommun i departementet Sarthe